Натуральне число 2005
 2005 рік до нашої ери
 2005 рік нашої ери